Локоток — поселок в Змеиногорском районе Алтайского края, входит в состав Октябрьского сельсовета.

История 
Основан в 1920 г. В 1928 г. село Локоток состояло из 95 хозяйств, основное население — русские. Центр Локотокского сельсовета Змеиногорского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Змеиногорского района